Вајтсбург има више значења:
 Вајтсбург (Џорџија)
 Вајтсбург (Кентаки)